Германия – традиционное название футбольных клубов, особенно в Австрии и Германии.

 Германия (футбольный клуб, Берлин) – немецкий футбольный клуб, базирующийся в городе Берлин.
 Германия (футбольный клуб, Хальберштадт) — немецкий футбольный и спортивный клуб, базирующийся в городе Хальберштадт, Саксония-Анхальт.
 «СК Германия» – клуб-основатель «Гамбург».
 ФК Германия Хельсинки — футбольный клуб, базирующийся в городе Хельсинки, Финляндия.